Джонатан Табу (род. , в Киншасе, ДР Конго) — бельгийский профессиональный баскетболист конголезского происхождения, играющий на позиции комбогарда.

Профессиональная карьера 
Первым профессиональным клубом Табу стал бельгийский «Спиру Шарлеруа». В 2010 году он подписал контракт с клубом Серии А «Канту». В сезоне 2011/2012 он был отправлен в аренду и играл за «Ваноли».

На сезон 2013/2014 Табу подписал контракт с испанским клубом «Сарагоса». 4 августа 2014 года он присоединился к немецкому клубу «Альба». 28 апреля 2015 года он покинул немецкий клуб и подписал контракт с баскетбольным клубом «Олимпия Милан» до конца года. Следующим клубом Табу стал испанский клуб «Фуэнлабрада».

Сборная Бельгии 
Джонатан Табу является регулярным игроком сборной Бельгии. В составе сборной он играл на чемпионатах Европы 2011, 2013 и 2015 годов.

Статистика

Примечания 

Баскетболисты Бельгии
Игроки БК «Спиру Шарлеруа»
Игроки БК «Канту»
Игроки БК «Ваноли»
Игроки БК «Сарагоса»
Игроки БК «Альба»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «Фуэнлабрада»
Игроки БК «Бильбао»
Игроки БК «Ле-Ман»
Игроки БК «Ле-Портель»
Игроки БК «Манреса»
Игроки БК «Шампань Шалон-Реймс»
Игроки БК «Лимбург Юнайтед»
Игроки сборной Бельгии по баскетболу